Ернест Ежен Альтес (фр. Ernest Eugène Altès; 28 березня 1830(18300328), Париж — 8 липня 1899, Сен-Діе-Сюр-Луар) — французький скрипаль, диригент і композитор.
 Альтес-Ландгут (станція метро) (нім. Altes Landgut, в перекладі — старий маєток) — станція Віденського метро.